Tumtum (judaizmus) – a zsidó irodalomban az ismeretlen nemű személyekre használt szó
 Tumtum nyelv – Szudánban beszélt nyelv
Földrajz
 Tumtum (település) – önkormányzat nélküli település Washington államban
 Tumtum folyó – folyó Oregonban
 Tumtum tó – tó Brit Columbiában